Ernst Kretschmer, een Duits psychiater
 Otto Kretschmer, een Duitse onderzeebootkapitein
 Tim Kretschmer, de dader van het bloedbad van Winnenden